Die Saison 2014/15 der Oberliga Niederrhein war die 59. Spielzeit der Fußball-Oberliga Niederrhein und die dritte als fünfthöchste Spielklasse in Deutschland unter Oberliga-Status. Der erste Spieltag begann am 9. August 2014, die Saison endete am 7. Juni 2015.

Teilnehmer 
Für die Spielzeit 2014/15 qualifizierten sich folgende Mannschaften:

 der Absteiger aus der Regionalliga West 2013/14:
 SSVg Velbert
 die verbleibenden Mannschaften aus der Oberliga Niederrhein 2013/14:
 SV Hönnepel-Niedermörmter
 Wuppertaler SV
 TV Jahn Hiesfeld
 MSV Duisburg II
 Rot-Weiß Oberhausen II
 Schwarz-Weiß Essen
 TuRU Düsseldorf
 VfB Homberg
 SC Kapellen-Erft
 TuS Bösinghoven
 VfB 03 Hilden
 Sportfreunde Baumberg
 Ratingen 04/19
 SV Sonsbeck
 die Meister der drei Staffeln der Landesliga Niederrhein 2013/14:
 Staffel 1: VdS Nievenheim
 Staffel 2: VfR Krefeld-Fischeln
 Staffel 3: 1. FC Bocholt

Tabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet

Tabellenverlauf

Torschützenliste  

Quelle:

Aufstiegsrunde 
An der Aufstiegsrunde nahmen die Vizemeister der drei Landesligastaffeln, der SC Düsseldorf-West, der FSV Duisburg und der 1. FC Kleve teil. Ein eventuell nötiges Entscheidungsspiel wäre am 21. Juni auf dem Platz der nicht beteiligten Mannschaft ausgetragen worden.

|}

Einzelnachweise 

2014
Oberliga Niederrhein 2014/15